Patrick Berg (Bodø, 1997. november 24. –) norvég válogatott labdarúgó, a Bodø/Glimt középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Patrick Berg junior pályafutását a Bodø/Glimt csapatánál kezdte. 2014-ben mutatkozott be a Bodø/Glimt felnőtt csapatában. Először az Odd ellen 3–0-ra elvesztett mérkőzésen lépett pályára. A 2021-es szezonban Bodø/Glimt csapatkapitány-helyettese volt.

2022. január 1-jén a francia Lens együtteséhez igazolt. Berg a január 4-ei, Lille elleni kupamérkőzésen debütált a klub színeiben. Négy nappal később, a Stade Rennais ellen a ligában is pályára lépett. 2022 augusztusában visszatért a Bodø/Glimthez.

A válogatottban 
Berg 2021. március 24-én debütált a norvég válogatottban, ahol eddig 9 mérkőzésen lépett pályára.

Családja 
Berg egy futballcsaládból származik. Az apja Ørjan Berg, a nagyapja Harald Berg, az apjának a testvérei Arild Berg és Runar Berg, illetve a nagybácsija Knut Berg is játszott a Bodø/Glimtnél. 

Harald, Ørjan és Runar is tagja volt a norvég válogatottnak.

Statisztikák 
2023. március 18. szerint

A válogatottban

Sikerei, díjai 
Bodø/Glimt
 Eliteserien
 Bajnok (2): 2020, 2021
 Ezüstérmes (2): 2019, 2022

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Transfermarkt

1997-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az RC Lens labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
Élő személyek